Ниже перечислены картины русского живописца Ивана Константиновича Айвазовского.

Живописи

1830-е

1840-е

1850-е

1860-е

1870-е

1880-е

1890-е

1900

Графика

Комментарии

Примечания 

А